Plusieurs navires ont porté le nom de Jacques Cartier, d'après l'explorateur Jacques Cartier :
 le , un navire-école de formation de la marine marchande lancé en 1918 ;
 le , un bâtiment de transport léger de la classe Champlain lancé en 1982 pour la Marine française.

Nom de bateau de la Marine française